Adriana Esteves Agostinho Brichta (1969- ), actrice brésilienne,
  (1959- ), chanteur tchèque,
  (1976- ), acteur brésilien.